Hecla (Dacota do Sul)
Hecla (Montana)

Desambiguações de topônimos